Bergamotte steht für:

 Bergamotte (Zitrusfrüchte)
 Bergamotte (Birne)
 Wilde Bergamotte, Pflanzenart aus der Gattung Monarda

Siehe auch: